Бикбарда — село в составе Куединского муниципального округа в Пермском крае.

Географическое положение 
Село расположено в восточной части округа на расстоянии примерно 6 километров на северо-восток по прямой от посёлка Куеда.

Климат 
Климат умеренно континентальный. Зима продолжительная, снежная. Средняя температура января −14…−15 °C. Лето умеренно тёплое. Самый тёплый месяц — июль. Средняя температура июля +18,5 °C. средняя годовая температура составляет +2,1 °C. Абсолютный максимум июльских температур достигает +38 °C, а минимальный +2 °C. Длительность вегетационного периода (с температурой выше +5 °C) колеблется от 155 до 165 дней, безморозный период колеблется от 110 до 130 дней. Период с температурой воздуха выше 10 °C продолжается в течение 125 дней. Осадков в среднем выпадает 450—550 мм. Средняя дата первого заморозка 20 сентября. Снежный покров устанавливается в конце октября — начале ноября и держится в среднем 170—190 дней в году. Средняя дата появления первого снежного покрова 18 октября. Толщина снега к марту месяцу достигает 60-70 см.

История 
Село основано в 1803—1804 годах статским советником Иваном Петровичем Казиным (Козиным) на землях, купленных у башкир. Первоначально называлось в честь основателя и его супруги Натальи Власовны «сельцо Ивановское, Натальино тож». Современное название связано с названием местной речки Бикбардинка. С 1810 года село перешло к предпринимателям Дягилевым, которые переселили сюда крепостных крестьян и построили винокуренный завод. В 1820 году появилась церковь Рождества Богородицы. В советский период истории в селе существовали Бикбардинский совхоз и колхоз «Свет». Село до 2006 года было центром сельсовета, а с 2006 до 2020 года центром Бикбардинского сельского поселения Куединского района. После упразднения обоих муниципальных образований в мае 2020 г. имеет статус рядового населённого пункта Куединского муниципального округа.

Население 
Постоянное население составляло 654 человек в 2002 году (86 % русские), 510 человек в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Куединского района